Мош (англ. Mosh, порт. Mós) — многозначный термин.

 Мош — танец, происходящий, в основном, на хардкор-панк концертах.
 Мош (исп. Mosh) — элемент уличной гимнастики на перекладине, конкретно — Gimbarr, относится к классу YoYo`s.

Населённые пункты 
 Мош (Браганса) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса; является составной частью муниципалитета Браганса.
 Мош (Вила-Верде) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага.
 Мош (Торре-де-Монкорву) — район в Португалии, входит в округ Браганса; является составной частью муниципалитета Торре-де-Монкорву.

Персоналии 
 Мош, Теренси (1942—2003) — испанский (каталонский) писатель второй половины XX века.
 Мош, Эрнст — немецкий композитор и руководитель оркестра, сочинявший мелодии в стиле немецких народных танцев.